Аэропорт София () — конечная станция северного ответвления Первой линии (маршрут M4) Софийского метрополитена.

История 
Станция строилась в 2013—2015 годах, в продлении 1 линии к аэропорту Софии, длиной 5 км.

Открытие состоялось 2 апреля 2015 года. Станция стала конечной на 1-й линии.

Описание

Станция находится на эстакаде на одном уровне с входом у второго терминала Софийского аэропорта.

Платформа островная, заканчивающаяся круглым вестибюлем, расположенном на одном уровне с платформой. В вестибюле стоит статуя Орфея. Вестибюль является единственным входом в станцию.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте Urbanrail.net

Станции Софийского метрополитена